«Укрпромінвест-Агро» (скорочено ТОВ «УПІ-АГРО») — провідна українська вертикально-інтегрована агропромислова компанія, яка входить у трійку найбільших вітчизняних виробників цукру і є  лідером у виробництві та експорті борошна в Україні . 

Агрохолдинг має в обробітку 120 тис. га землі у Вінницькій, Черкаській, Житомирській, Полтавській та Дніпропетровській областях та входить у ТОП 10 найбільших аграрних компаній України.

Структура 
До ТОВ «Укрпромінвест-Агро» входять:

ПрАТ «Продовольча компанія «Поділля» - обробляє  52 тис. га землі в Крижопільському, Томашпільському, Тростянецькому та Ямпільському районах Вінницької області. До складу підприємства також входить Крижопільський цукровий завод.
ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» - обробляє понад 50 тис. га землі у Гайсинському, Теплицькому, Немирівському та Погребищенському районах Вінницької області, Христинівському районі Черкаської області, Ружинському районі Житомирської області. До складу підприємства також входить Гайсинський цукровий завод. 
ТОВ «Агрофірма «Дніпроагролан» - обробляє 8 300 га землі у Семенівському районі Полтавської області.
ТОВ «Мас-Агро» - обробляє понад 2500 га у Світловодському районі Кіровоградської області.
ТОВ АФ «Іванківці» - обробляє понад 4500 га землі у Знаменському районі Кіровоградської області.
ТОВ «Правобережне» - обробляє понад 2300 га у Верхньодніпровському районі Дніпропетровської області.
«Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» - найбільше зернопереробне підприємство в Україні. Потужність переробки складає 688 тон пшениці за добу.

Виробництво 
Діяльність УПІ-АГРО представлена чотирма напрямками:

 Цукрове виробнитво
 Рослинницво
 Переробка зернових
 Тваринництво

Цукрове виробництво 
Цукровий бізнес УКРПРОМІНВЕСТ-АГРО представлений двома цукровими заводами - Крижопільським і Гайсинським, які розташовані у Вінницькій області. Цукрові заводи УПІ-АГРО стабільно є лідерами цукрової галузі України за обсягами переробленого буряку і виробленого цукру. 

За результатами 2018 року Крижопільський цукровий завод встановив галузевий рекорд по обсягу цукру, виробленого одним заводом у виробничий сезон. Завод виробив 171 тис. тон цукру, що є найвищим показником за всі 195 років цукроваріння в Україні. 

За результатами сезону 2019 року цукрові заводи УКРПРОМІНВЕСТ-АГРО зберегли лідерські позиції серед вітчизняних виробників цукру. Зокрема, Крижопільський цукровий завод став лідером галузі за кількістю виробленого цукру. Гайсинський цукровий завод очолив національний рейтинг заводів за показниками виходу цукру.

Цукрові заводи УПІ-АГРО пройшли сертифікацію на відповідність міжнародному стандарту ISO 9001:2008. З 2013 року Гайсинський цукровий завод сертифіковано за схемою FSSC 22000 – системі менеджменту безпеки харчових продуктів, заснованої на принципах НАССР.

Рослинництво 
Компанія «УКРПРОМІНВЕСТ-АГРО» спеціалізується на вирощуванні цукрового буряку, зернових та олійних культур (пшениця, кукурудза, соя, соняшник).

Переробка зернових 
«УКРПРОМІНВЕСТ-АГРО» є лідером борошномельної галузі України. Переробка зернових представлена підприємством «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2», що спеціалізується на виробництві високоякісного борошна, манної та гречаної крупи, повнораціонних кормів для худоби, птиці, риби.

З 2015 року ВКХП №2 незмінно очолює національний рейтинг виробників та експортерів борошна. У 2019 році доля компанії на ринку борошна в Україна становила майже 11%.

З 2018 року «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» займається переробкою гречки в гречану крупу. У 2019 році доля компанії на ринку склала 12%, а компанія піднялася в національному галузевому рейтингу на 2-ге місце.

Тваринництво 
В «УКРПРОМІНВЕСТ-АГРО» розвивають два напрямки тваринництва - молочне і м’ясне.  

Поголів’я великої рогатої худоби в компанії складає 6700 голів, з яких 3000 – молочні корови. Основу стада складає голштино-фризька порода американської селекції.

Також компанія займається реалізацією нетелів на внутрішньому та зовнішньому ринках. 

М’ясне виробництво здійснюється на свинокомплесі у Крижопільському районі. Потужність виробництва становить 10 200 товарних свиней на рік.

Соціальна відповідальність 
У 2016 році компанія вперше в Україні запустила проект медичного страхування орендодавців «З турботою про Вас!». Щороку близько 35 000 орендодавців «УКРПРОМІНВЕСТ-АГРО» у Вінницькій, Житомирській, Полтавській областях отримують страхові поліси на суму до 10 000 грн на рік.

Примітки 

Сільськогосподарські підприємства України
Підприємства харчової промисловості України
Підприємства Києва
Підприємства, засновані 2002
Агрохолдинги України